

Anno 
 249 o 249 a.C.

Codici 
 249 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico solare SOHO

Matematica 
 249 – numero